Savona – miasto we Włoszech
 Savona – wieś w USA
 Savona FBC – klub piłkarski